«Это грех» () — британский телесериал продюсера Расселла Ти Дейвиса, премьера которого состоялась 22 января 2021 года.

Сюжет 
Действие сериала происходит в Лондоне в 1980-е годы. Главные герои — трое друзей-геев, каждый из которых сталкивается с проблемой СПИДа.

В ролях 
 Олли Александер
 Омари Дуглас
 Лидия Уэст.
 Каллум Скотт Хауэллс
 Натаниэль Кертис
 Кили Хоус
 Шон Дули
 Нил Патрик Харрис
 Стивен Фрай

Производство 
Проект был анонсирован в 2015 году. В 2018 году было официально объявлено, что Channel 4 заказала сценарий сериала. Дейвис стал одним из исполнительных продюсеров, Питер Хор — режиссёром. В октябре 2019 году был сформирован актёрский ансамбль. Съёмки начались в том же месяце в британском Манчестере. Премьера изначально была запланирована на 2020 год, но позже её перенесли на январь 2021 года. В декабре 2020 года появился трейлер сериала.

Изначально сериал назывался «The Boys», но из-за успеха проекта Amazon появилось новое название, связанное с песней Pet Shop Boys.

Примечания

Ссылки 
 

СПИД на телевидении
Комедийно-драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы ЛГБТ-тематики Великобритании
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2021 году
Телесериалы Великобритании 2020-х годов
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2021 году